CTV es una sigla que puede referirse a:
 Conversor texto-voz
 Confederación de Trabajadores de Venezuela
 CTV Television Network, es una cadena canadiense de televisión.
 Cartoon Network, es una cadena Estados Unidos de televisión
 Virus del Cacao de Trinidad
 Corpo Truppe Volontarie, fuerza italiana de combate enviada por Mussolini a combatir en la Guerra Civil Española.
 CTV, s.a., productora gallega de servicios audiovisuales.
 Centro Televisivo Vaticano, canal de televisión de la Ciudad del Vaticano.
 Channel Television, franquicia de Independent Television en las Islas del Canal.
 China Television, una cadena de televisión taiwanesa.
 Chukyo Televisión (en), una estación de televisión en Nagoya, Aichi, Japón.
 Centre Telemátic Valenciá, S.L.